Ел Веладор има више значења:

 Ел Веладор (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Веладор (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику